Walbeck ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:
 Walbeck (Oebisfelde-Weferlingen), Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Walbeck (Hettstedt), Ortsteil der Stadt Hettstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Walbeck (Geldern), Stadtteil der Stadt Geldern, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Fossillagerstätte Walbeck, Fundstelle bei Walbeck (Oebisfelde-Weferlingen), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Grafschaft Walbeck, mittelalterliches Herrschaftsgebiet mit dem Hauptort Walbeck (Oebisfelde-Weferlingen), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Walbeck steht für:
 (1695) Walbeck, Hauptgürtelasteroid (benannt nach Henrik Johan Walbeck)

Walbeck ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bruno von Walbeck, Bischof von Verden, siehe Brun II. von Verden
 Friedrich von Walbeck (974-nach 1018), Burggraf von Magdeburg
 Henrik Johan Walbeck (1793–1822), finnischer Geodät
 Günter Walbeck (1939–2014), deutscher Bühnenbildner
 Jürgen Walbeck (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Konrad von Walbeck, Burggraf von Magdeburg
 Lothar III. von Walbeck (um 940–1003), Graf von Walbeck und Markgraf der Nordmark, siehe Lothar (Nordmark)
 Reinbert von Walbeck († 1013/1014), Bischof von Mecklenburg, siehe Reinbert

 Werner von Walbeck (um 980–1014), Graf von Walbeck und Markgraf der Nordmark